Mario Bianchi (1905-1973) – ciclista italiano
 Mario Bianchi (1910- ) – politico italiano
 Mario Bianchi – ex regista, frate missionario
 Mario Bianchi (1948) – regista televisivo italiano
 Mario Bianchi (1939-2022) – regista cinematografico italiano